Fiser ou Fišer est un patronyme porté par :

 Bohumil Fišer, ministre tchèque de la santé du gouvernement de Miloš Zeman ;
 Luboš Fišer (1935-1999), compositeur tchèque
 Zbyněk Fišer (1930-2007), poète et philosophe tchèque

Patronyme tchèque